Jméno Kamenná Lhota nese více obcí:
 Kamenná Lhota – obec v okrese Havlíčkův Brod (k. ú. Kamenná Lhota)

…nebo částí obcí:
 Kamenná Lhota (Borotín) – část obce Borotín v okrese Tábor (k. ú. Kamenná Lhota u Borotína)
 Kamenná Lhota (Čestín) – část obce Čestín v okrese Kutná Hora (k. ú. Kamenná Lhota u Čestína)
 Kamenná Lhota (Popovice) – část obce Popovice v okrese Benešov

…nebo osady
 Kamenná Lhota (Nová Ves u Leštiny) – osada v Nové Vsi u Leštiny v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy 
 

 Kamenná Lhota